Silang ist der Name von
Diego Silang (1730–1763), Philippinischer Aufständischer
Gabriela Silang (1731–1763), Philippinische Aufständische, Nationalheldin
Silang ist Ortsname von
Silang (Cavite), philippinische Stadtgemeinde